Unterrettenbach heißen folgende geographischen Objekte:

 Unterrettenbach (Geisenhausen), Ortsteil des Markt Geisenhausen, Bayern
 Unterrettenbach (Gemeinde Sinabelkirchen), Ortschaft und Katastralgemeinde von Sinabelkirchen, Bezirk Weiz, Steiermark